Operación Libertad puede hacer referencia a alguno de los siguientes artículos:

Operación Libertad y Democracia, operación militar de la guerrilla colombiana M-19 ocurrida en 1980 y que consistió en la toma de la embajada de República Dominicana.
Operación Libertad Duradera, operación militar estadounidense realizada en octubre de 2001 y que dio inicio a la Guerra de Afganistán.
 Operación Libertad Duradera - Filipinas, operación militar estadounidense en Filipinas, iniciada en junio de 2002.
 Operación Libertad Duradera - Cuerno de África, operación militar estadounidense en África oriental, iniciada en octubre de 2002.
Operación Libertad Iraquí, operación militar estadounidense realizada en marzo de 2003 y que dio inicio a la Guerra de Irak.
 Operación Libertad Uno, operación militar colombiana en contra de las FARC, realizada en 2003.
 Operación Libertad Duradera - Trans Sahara, operación militar estadounidense en África central, iniciada en febrero de 2007.
 Operación Libertad, insurrección cívico-militar venezolana, iniciada en abril de 2019.